Thonus är ett släkte av rundmaskar. Thonus ingår i familjen Qudsianematidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Thonus